Sezóna 1955/1956 byla 10. sezonou Sovětské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým CSKA Moskva.

Vzhledem k rozšíření soutěže na 16 celků nikdo nesestoupil. Ze 2. ligy postoupil celek Burevestnik Čeljabinsk.

Konečné pořadí 

Sovětská liga ledního hokeje
Lední hokej v roce 1955
Lední hokej v roce 1956